Colonia Venustiano Carranza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Venustiano Carranza, Tlaxcala, Xaloztoc, 
 Colonia Venustiano Carranza, Coahuila, Nava, 

Robotskapade Mexikoförgreningar